Lux András (1741–1824) jezsuita pap, tanár
 Lux András (1921–2008) kohómérnök, zenetörténész